James ou Jim Fields peut faire référence à :

 James Thomas Fields (1817–1881), éditeur et poète américain,
  (1920–1970), militaire américain récipiendaire de la Medal of Honor,
 , ingénieur du son américain,
  (1948–1984), pianiste américain,
 Jim Fields (1958- ), réalisateur, producteur et acteur américain,
 , personnalité politique américaine,
 James Alex Fields Jr., néonazi américain condamné pour le meurtre d'une militante lors des manifestations de Charlottesville de 2017.

Voir aussi